Вуоннемит — минерал, обнаруженный впервые в мире в 1973 году в Юбилейной залежи на горе Карнасурт в Ловозерском массиве, Кольский полуостров, Россия.

Свойства 
Цвет светло-жёлтый переходящий в лимонно-жёлтый, зеленоватый жёлтый, светло-розовый. Сингония триклинная. Блеск стеклянный или жирный. Формула — Na11Ti4 + Nb2(Si2O7)2(PO4)2O3F. Легко гидратируются под действием гидротермальных растворов

Местонахождения 
 Кольский полуостров, Россия.

Происхождение названия 
Вуоннемит назван по его местонахождению.

См. также 
 Когаркоит

Литература 
 Азарова Ю. В., Пеков И. В., Чуканов Н. В., Задов А. Е. Продукты и процессы изменения вуоннемита при низкотемпературном преобразовании ультраагпаитовых пегматитов // ЗВМО, 2002, № 5, С. 112—121.
 Буссен И. В., Денисов А. П., Забавникова Н. И., Козырева Л. В., Меньшиков Ю. П., Липатова Э. А. Вуоннемит — новый минерал. — ЗВМО, 1973, 102, № 4, С. 423—426
 American Mineralogist (1974): 59: 875.
 Canadian Mineralogist (1998): 36: 1311—1320.
 Ercit, T.S., Cooper, M.A., and Hawthorne, F.C. (1998) The crystal structure of vuonnemite, Na11Ti 4+Nb2(Si2O7)2(PO4)2O3(F,OH), a phosphate-bearing sorosilicate of the lomonosovite group. Canadian Mineralogist: 37: 1311—1320.

Примечания

Ссылки 
 Вуоннемит

Силикаты (минералы)
Фториды (минералы)
Минералы титана
Минералы ниобия
Фосфаты (минералы)
Окислы (минералы)
Минералы натрия